Perreux kan syfta på:
 Perreux, Loire
 Perreux, Yonne